Hořava ist der Familienname folgender Personen:

  
 Petr Hořava (* 1963), tschechischer Physiker
 Tomáš Hořava (* 1988), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hořava-Witten-Modell